Just Plain Folks – cortometraggio del 1916 diretto da William C. Dowlan
Just Plain Folks – cortometraggio del 1918 diretto da Al Christie
Just Plain Folks – film del 1925 diretto da Robert N. Bradbury
Just Plain Folks – cortometraggio del 1936 diretto da William Watson